Пі́хтова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України

 Піхтова вулиця — вулиця у місті Київ.
 Піхтова вулиця — вулиця у місті Сімферополь.

Вулиці